Blankenstein – frazione del comune tedesco di Hattingen
 Blankenstein – frazione del comune tedesco di Rosenthal am Rennsteig
 Hermann Blankenstein – architetto tedesco
 John Blankenstein – arbitro di calcio olandese